Арбузи́нка () — река в Николаевской области Украины, правый приток Мертвовода.

Берёт начало неподалёку от посёлка Арбузинка, впадает в Мертвовод напротив села Актово. Вблизи устья на берегах реки расположено заповедное урочище Трикратский лес.

По берегам Арбузинки многочисленные выходы гранитов, поблизости расположено несколько заброшенных гранитных карьеров.

Примечания 

Бассейн Южного Буга
Реки Николаевской области